Каракаш может означать:

Персоналии 
Тюркская фамилия, имеет корни двух слов — Кара — чёрный , Каш — бровь, каракаш — чёрная бровь, каракашлы — чернобровый, народы востока из Тюркских народностей имеют данную фамилию.
 Каракаш, Айше Ышил (род. 1958) — судья ЕСПЧ от Турции.
 Каракаш, Джахит (род. 1928) — турецкий политик, занимавший ряд министерских постов, а также пост спикера Великого национального собрания Турции.
 Каракаш, Илья Иванович — заведующий кафедрой аграрного земельного и экологического права Одесской национальной юридической академии.
 Каракаш, Михаил Николаевич (1887—1937) — российский оперный певец (лирико-драматический баритон), вокальный педагог, театральный режиссёр.
 Каракаш, Николай Иванович (1862—1916) — российский геолог, палеонтолог и стратиграф Крыма и Кавказа.
 Каракаш, Хедвиг (род. 1990) — венгерская дзюдоистка, призёрка чемпионатов мира, Европы и Европейских игр.
 Каракаш, Эва (1922—1995) — венгерская шахматистка.

Топонимы 
  — город.
 Каракаш — уезд в округе Хотан Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.
 Каракаш — река на западе Китая.
 Каракаш — прежнее название села Широкое в Крыму.